

Partis actuels 
Alliance démocratique peut désigner :
 Alliance démocratique, un parti sud-africain libéral ;
 Alliance démocratique, un parti albanais libéral ;
 Alliance démocratique, un parti grec du centre ;
 Alliance démocratique, une coalition politique haïtienne fondée en 2005 en vue de la réélection du candidat René Préval à la présidence de la République d'Haïti ;
 Alliance démocratique, un parti macédonien ;
 Alliance démocratique, un parti dominicain ;
 Alliance démocratique, un parti des Îles Salomon ;
 Alliance démocratique PÉNCÓO, un parti sénégalais ;
 Groupe d'appui et de rénovation à l'action populaire/Alliance démocratique du Sénégal, un parti politique sénégalais ;
 Alliance démocratique, un parti tunisien issu de la frange minoritaire du Parti démocrate progressiste ayant refusé la fusion au sein du Parti républicain.

Anciens partis 
Alliance démocratique peut aussi désigner :
 Alliance démocratique, une alliance politique en Guinée-Bissau ;
 123 Alliance démocratique, un ancien parti hongkongais pro-Kuomintang ;
 Alliance démocratique, un parti français de centre droit ;
 Alliance démocratique, un parti italien de centre gauche ;
 Alliance démocratique, une coalition chilienne de gauche ;
 Alliance démocratique pour l'amélioration et le progrès de Hong Kong, un parti hongkongais pro-chinois ;
 Alliance démocratique, une coalition palestinienne composée de factions de l'OLP ;
 Alliance démocratique, une coalition portugaise ;
 Alliance démocratique, un parti québécois de gauche ;
 Alliance démocratique de Singapour, une coalition singapourienne ;
 Alliance démocratique, un parti suédois anti-socialiste.

Voir aussi